Джангар:

 Джангар — западно-монгольский (калмыцкий) фольклорный героический эпос, повествующий о стране счастья и благоденствия Бумбе и подвигах её богатырей.
 Джангар (эпический герой)
 Джангар — посёлок в Калмыкии
 Джангар — детско-юношеский театр в Элисте, Калмыкия